Larloch est un personnage fictif des Royaumes oubliés, campagne de jeu pour Donjons et Dragons. Il est aussi surnommé le Roi d'ombre ou encore le dernier des Véritables Arcanistes.

Selon les légendes, il est le dernier survivant de la grande lignée des seigneurs arcanistes de Netheril et de par ce fait l'un des plus anciens êtres à fouler le sol d'Abeir-Toril à l'exception peut être de certains dragons. Larloch bien que mortel à la base est devenu une liche grâce à ses gigantesques et sombres pouvoirs et ce afin de poursuivre ses buts sans se soucier de la mort.

Apparence 

Larloch est une liche très ancienne et de sa forme mortelle d'autrefois, il ne reste presque plus rien. Son corps n'est plus qu'un squelette blanchi et patiné par le temps, ses orbites, quant à elles, renferment une sombre lumière écarlate étincelante. Il porte toujours de somptueux atours dignes de son rang de Seigneur Arcaniste de l'antique Netheril.

Pouvoirs et possessions personnelles 

Larloch dispose d'un arsenal impressionnant de sorts en tous genres dont certains conçus par lui-même ou offert par la déesse Mystra dont il est un allié fidèle. Ses trésors renferment bon nombre d'objets magiques allant des plus simples d'entre eux jusqu'aux artefacts légendaires qu'il est d'ailleurs capable de créer grâce à ses propres talents et ce seulement en cas d'ultime nécessité. Tous ses objets et ses sorts sont sous très bonne garde dans son repaire de Warlock's Keep ou même dissimulés dans des demi-plans auquel il est le seul à pouvoir accéder.

Connaissances de la magie 

Les connaissances Larloch vont au-delà de ce que la plupart des lanceurs de sorts sont capables de comprendre. Son savoir en matière de méta-magie dépasse même celui de certains dieux.

Comportement 

Malgré sa nature profondément maléfique, Larloch est un être secret doté d'une intelligence incommensurable qui préfère de loin sa tranquillité afin de pouvoir poursuivre ses recherches. Ses motivations et ses buts ont depuis très longtemps dépassés ceux des simples mortels avides d'un pouvoir éphémère. Il n'apprécie guère les confrontations directes et préfère souvent ignorer ces dernières en utilisant l'un de ses puissants sortilèges afin de se tirer d'affaire définitivement. Si toutefois il est attaqué sur son propre domaine, Larloch se défendra alors en utilisant les armées de morts vivants à son service; Des simples laquais zombie, squelettes et autres goules jusqu'au liches et demi-liches qui sont sous ses ordres et qui entretiennent aussi un lien télépathique avec lui et leurs autres semblables.

S'il est vraiment forcé de combattre Larloch est capable d'utiliser une quantité de sorts destructeurs très rapidement afin de briser les défenses de son adversaire. Ses propres défenses personnelles lui sont octroyées par de puissants sortilèges permanents ainsi que par des objets magiques tels que des pierres ioniques.

À l'inverse de cela Larloch peut éventuellement se montrer clément ou amical envers les individus qui tenteraient de l'approcher de manière pacifique. Il pourrait même se montrer généreux en récompensant ceux qui lui offriraient une aide quelconque afin de poursuivre certaines de ses recherches.

Notes et références 

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction